Јадранска Лешница (Јадарска Лешница) је насељено место града Лознице у Мачванском округу. Према попису из 2011. било је 1933 становника.

Овде се налази Црква Светог пророка Илије у Јадранској Лешници.

Галерија

Демографија 
У насељу Јадранска Лешница живи 1566 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 36,9 година (36,2 код мушкараца и 37,7 код жена). У насељу има 668 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,13.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Напомена

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Лозници
Насељена места у Мачванском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији